Bangkok Skytrain
 SkyTrain (Vancouver)
 Het hangspoor op Luchthaven Düsseldorf International, waarmee passagiers tussen de luchthavengebouwen worden vervoerd.